Юлиа́н Ройс (; род. 29 апреля 1988, Ханау, Гессен, ФРГ) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Призёр чемпионатов Европы в эстафете 4×100 метров. Двукратный чемпион Европы среди юниоров (2007). Многократный чемпион Германии. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Занимается лёгкой атлетикой с 6 лет. Сначала тренеры старались всесторонне подходить к его развитию, поэтому он успел попробовать себя во многих дисциплинах. В 15 лет встретил Герхарда Егера, у которого окончательно сконцентрировался на спринтерском беге. Талант Юлиана проявился очень рано. В 2005 году он отобрался на юношеский чемпионат мира, где бежал 100 и 200 метров. Лучшим достижением стал полуфинал стометровки. В дальнейшем выступления на двух и даже трёх (с учётом эстафеты) спринтерских дистанциях на одном чемпионате стали для Юлиана обычным делом. Так, в 2007 году на юниорском чемпионате Европы он стал главным героем, выиграв 2 золота (100 метров и эстафета 4×100 метров) и серебро (200 метров). Благодаря этому триумфу через месяц ему доверили заключительный этап эстафеты на взрослом чемпионате мира, где немцы выступили достойно, заняв 6-е место в финале.

В надежде улучшить свои результаты, Юлиан перебрался в одну из сильнейших спринтерских групп Германии, в клубе TV Wattenscheid 01. Однако 2 года его преследовали травмы, он выпал из обоймы национальной сборной, после чего в 2009 году принял решение вернуться обратно к Егеру. Перенеся ещё несколько неприятных травм и повреждений, Ройс вернул статус сильнейшего в стране в 2012 году. В эстафете стал рекордсменом Германии, серебряным призёром чемпионата Европы и участвовал в Олимпийских играх (немцы не пробились в финал).

Следующие четыре года он был безоговорочным лидером сборной Германии в спринте, бессменно выигрывая на чемпионатах страны на открытом воздухе и в помещении. На чемпионате мира 2013 года немецкая команда с Ройсом в составе остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место со вторым временем в истории страны 38,04 (до бронзы не хватило 0,12 секунды).

В 2014 году побил рекорд Германии Франка Эммельмана (10,06), пробежав на соревнованиях в Ульме 100 метров за 10,05. Повторить этот результат на чемпионате Европы ему не удалось, он не вышел в финал, зато в эстафете вновь стал серебряным призёром.

2015 год начал с бронзы на чемпионате Европы в помещении в беге на 60 метров, а продолжил на чемпионате мира очередным выступлением в трёх видах. На стометровке добрался до полуфинала, а в эстафете стал четвёртым, как и на предыдущем первенстве.

В феврале 2016 года на чемпионате страны установил новый рекорд Германии на 60 метров — 6,52, а летом обновил своё же достижение на 100 метров. Сначала он улучшил его до 10,03, а в конце июля сбросил ещё 2 сотых (10,01). Однако на чемпионате Европы результаты оказались значительно хуже и на 100, и на 200 метров: в обоих случаях Юлиан не смог выйти в финал. В эстафете же он стал соавтором бронзового выступления.

На вторых в карьере Олимпийских играх он выступил в забегах на 100, 200 метров и эстафете, но нигде не смог пробиться в следующую стадию (в последнем случае сборной Германии не хватило до финала всего 0,07 секунды).

В 2015 году окончил Университет прикладных наук в Ансбахе и получил степень бакалавра в области менеджмента (специальный курс для спортсменов топ-уровня). Является военнослужащим Вооружённых сил Германии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Юлиана Ройса
 Профиль Юлиана Ройса на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Юлиана Ройса на сайте all-athletics.com
 Профиль Юлиана Ройса на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Юлиана Ройса на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года